Erguén puede referirse a:
 El nombre común de la planta Calicotome spinosa.
 El nombre común de la planta Calicotome villosa.
 Otra denominación del argán 'Argania spinosa'.